|-
| 159201 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159202 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159203 - ||  || 30 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159204 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159205 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159206 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159207 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159208 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159209 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159210 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159211 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159212 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159213 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159214 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159215 Apan ||  || 30 noiembrie 2005 || Suno || 
|-
| 159216 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159217 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159218 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159219 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159220 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159221 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159222 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159223 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159224 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159225 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159226 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159227 - ||  || 1 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159228 - ||  || 1 decembrie 2005 ||  || K. Endate
|-
| 159229 - ||  || 2 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159230 - ||  || 3 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159231 - ||  || 3 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159232 - ||  || 6 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159233 - ||  || 7 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159234 - ||  || 10 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159235 - ||  || 23 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 159236 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159237 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159238 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159239 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159240 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159241 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159242 - ||  || 21 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159243 - ||  || 24 decembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 159244 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159245 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159246 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159247 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159248 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159249 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159250 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159251 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159252 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159253 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159254 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159255 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159256 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159257 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159258 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159259 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159260 - ||  || 29 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159261 - ||  || 30 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 159262 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159263 - ||  || 27 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159264 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159265 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159266 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159267 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159268 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159269 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159270 - ||  || 22 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159271 - ||  || 29 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159272 - ||  || 29 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 159273 - ||  || 29 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 159274 - ||  || 30 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159275 - ||  || 7 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 159276 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159277 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159278 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159279 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159280 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159281 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159282 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 159283 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159284 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159285 - ||  || 4 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159286 - ||  || 4 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159287 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159288 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159289 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159290 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159291 - || 2006 BX || 20 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 159292 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159293 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159294 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159295 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 159296 - ||  || 23 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 159297 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 159298 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 159299 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159300 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-